Сяка () — комуна в Румунії, у повіті Олт.
 Сяка () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Сяка.
 Сяка () — комуна в Румунії, у повіті Телеорман.
 Сяка () — село в Румунії, у повіті Телеорман. Адміністративний центр комуни Сяка.
 Сяка () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Дофтяна.
 Сяка () — село в Румунії, у повіті Горж. Входить до складу комуни Логрешть.
 Сяка () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Побору.
 Сяка () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Селетручел.
 Сяка () — село в Румунії, у повіті Вилча. Адміністративно підпорядковується місту Келіменешті.